Ambushed – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 Ambushed – film del 1922 diretto da Al Ira Smith
 Ambushed – film del 1925 diretto da J.P. McGowan
 La trappola (Ambushed) – film del 1998 diretto da Ernest R. Dickerson